Madar steht für:

 Madar (Pantar), ein indonesisches Dorf im Distrikt Pantar
 Madar (Trommel), zweifellige Tontrommel im Osten Indiens

Madar ist der Familienname folgender Personen:

 Mickaël Madar (* 1968), französischer Fußballspieler
 Mohammed Hawadle Madar, somalischer Premierminister
 Yam Madar (* 2000), israelischer Basketballspieler